Capitan Baby (Captain January) – film del 1924 diretto da Edward F. Cline
 Capitan Gennaio (Captain January) – film del 1936 diretto da David Butler